Porta di Brandeburgo, monumento sulla Pariser Platz a Berlino
 Porta di Brandeburgo (Potsdam), monumento sulla Brandenburger Straße a Potsdam
 Porta di Brandeburgo (Altentreptow), monumento nella città di Altentreptow (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)
 Porta di Brandeburgo (Kaliningrad) (Бранденбургские ворота), monumento nella città di Kaliningrad (in lingua tedesca: Königsberg)
 Porta di Brandeburgo (Bayreuth), un monumento che si trovava sulla strada per Sankt Georgen, quartiere di Bayreuth
 Porta di Brandeburgo (Mückenberg), un monumento che si trovava a Lauchhammer